Draževići je lahko:
 Draževići, Bosna in Hercegovina
 Draževići, Srbija